Dmitrij Dmitrijew (1901–1939), funkcjonariusz
 Dmitrij Dmitrijew (1962–), hokeista